Gerard Ciarcia – ex hockeista su ghiaccio statunitense naturalizzato italiano
 Giampaolo Ciarcià – calciatore italiano